

Дудичі — село, Берестейська область, Барановицький район, Петковицька сільська рада.
 Дудичі — село, Гомельська область, Калинковицький район, Дудицька сільська рада.
 Дудичі — село, Гродненська область, Дятловський район, Роготновська сільська рада.
 Дудичі — село, Гродненська область, Свіслоцький район, Свислоцька сільська рада.
 Дудичі — село, Мінська область, Пуховицький район, Новопольська сільська рада.